Les élections législatives néerlandaises de 1963 () se tiennent le  pour élire les 150 membres de la Seconde Chambre des États généraux.

Système électoral

Contexte

Résultats

Notes et références 

1963
1963 aux Pays-Bas
Pays-Bas
Mai 1963